Vorgeschichte bezeichnet:

 Urgeschichte, den ältesten Zeitabschnitt der menschlichen Geschichte
 das hierzu einschlägige Teilgebiet der archäologischen Disziplin Ur- und Frühgeschichte
 allgemein das einem historischen Ereignis vorangehende Geschehen
 in der Medizin die Anamnese
 eine Erzählung, die nach einer vorhergehenden Erzählung erschien, chronologisch allerdings vor dieser angesiedelt ist, siehe Prequel
 die Vorgeschichte einer Hauptfigur im Film, siehe Backstory

Siehe auch: